Petron steht für:

 Petron (Vorsokratiker)
 Titus Petronius (* um 14–66), römischer Senator und Satiriker
 Petron Corporation, philippinischer Mineralölkonzern